Schäumen steht für:
 Fertigung von Schaumstoff
 Bildung vom Schaum
 Empfindung von Wut